Cudú gros (Tragelaphus strepsiceros)
 Cudú petit (Tragelaphus imberbis)